Grobler et Gröbler sont des noms propres germaniques qui peuvent faire référence à :

Patronyme 

  (1976-), artiste slovène ;
 , industriel minier allemand ;
 Bradley Grobler (1988-), footballeur sud-africain ;
 Cobus Grobler (1981-), joueur sud-africain de rugby à XV ;
 Du Preez Grobler (1977-), joueur namibien de rugby à XV ;
 Gabi Grobler (1999-), nageuse sud-africaine ;
 Gerbrandt Grobler (1983), athlète sud-africain, spécialiste du lancer du javelot ;
 Hanna Grobler (1981-), athlète finlandaise, spécialiste du saut en hauteur ;
  (1946-), entraîneur d'aviron allemand ;
 Pieter Gert Wessel Grobler (1873-1942), homme politique sud-africain ;
 Piet Grobler (1873-1942), homme politique sud-africain ;
  (1959-), écrivain, artiste et illustrateur sud-africain ;
 Pieter Grobler (1976-), joueur sud-africain de rugby à XV ;
 , pianiste sud-africain ;
  (1968-), réalisateur allemand ;
  (1980-), avironneuse sud-africaine.

Patronyme germanique
Patronyme sud-africain